Анфёров:
 Анфёров, Михаил Андреевич (род. 1956) — советский и российский хоккеист. Тренер.
 Анфёров, Николай Андреевич (1954—2013) — советский хоккеист.